La Sargarausene fou una regió de la província romana de Capadòcia. Era situada a la part oest de l'Eufrates en el lloc on el riu gira vers el sud, fins abans de Melitene. Estava a la zona de frontera entre Armènia i la Capadòcia. La capital de la regió era Sebaste.

Limitava al nord amb la regió de Nicòpolis; a l'est amb l'Eufrates que la separava del Daranaliq; a l'oest amb la Capadòcia; i al sud amb la regió a l'oest de Melitene. Estrictament la ciutat de Larissa no en feia part perquè estava a la vall d'un riu (el Kavkava) que baixava cap a l'est en direcció a l'Eufrates desaiguant prop de Melitene, però de fet es pot considerar inclosa en la regió per estar més pròxima a Sebaste.

Referències 

Regions d'Armènia